David Lindsey ist der Name folgender Personen:

* David Lindsey (Radsportler), US-amerikanischer Radsportler 
 David L. Lindsey (* 1944), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 David Lindsay (Begriffsklärung)